Ви́нета Му́йжниеце (; , Рига) — латвийская юрист и политик (Народная партия). Работала в Юридическом управлении Верховного Совета ЛР и в Латвийском университете. Была советницей по законодательству президента Г. Улманиса, министром юстиции (в кабинете И. Эмсиса в 2004 году), в Сейме — председателем мандатной и юридической комиссий, председателем фракции Народной партии и вице-спикером, с 2010 года — судья Конституционного суда (избрание Муйжниеце, по мнению лидера «Нового времени» С. Аболтини, было плодом союза оппозиционной Народной партии с кем-то из правящей коалиции; судейские полномочия приостановлены в 2011 году в связи с уголовным процессом о возможной подделке документов юридической комиссии Сейма в 2009 году). В декабре 2011 года Муйжниеце предъявлено обвинение.

В июне 2014 года обвинительный приговор по делу Муйжниеце (штраф в размере 2846 евро) вступил в силу и она утратила полномочия судьи.

Примечания

Ссылки 
 Биография Муйжниеце на сайте КС
 Данные Муйжниеце как депутата VII, VIII и IX Сеймов

Вице-спикеры парламентов
Депутаты седьмого Сейма Латвии
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Депутаты девятого Сейма Латвии
Кабинет Индулиса Эмсиса
Министры юстиции Латвии
Председатели юридической комиссии Сейма Латвии
Судьи Конституционного суда Латвии
Члены Народной партии (Латвия)
Политики по алфавиту
Женщины-политики Латвии
Политики XXI века
Выпускники Латвийского университета